Дашбулаг ()/Астхашен () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР; согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжалинском районе Азербайджана. Расположено на высоте 772 м.

Этимология 
По мнению Карла Гана, название «Дашъ-булагъ» означает каменный родник, и происходит от слов «даш» () — «камень» и «булаҕ» (بولاق) — «родник».

Население 
Согласно Кавказскому календарю на 1910 г., население села к 1908 г. составляло 1 324 человека, в основном армян. В 1911 году указано 899 жителей, армяне, а к началу 1914 года — 1 102 человека, так же преимущественно армяне.

По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 1192 человека (314 хозяйств), все — армяне.

Галерея

Ссылки 
Dasbulaq, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Аскеранский район НКР